"Уникум"- сборник повестей о изобретателе технологии металлообработки с доходностью 1500 % (гражданине РФ Маленкове Семёне Кузьмиче), официально защищённой "с отличием" в МАТИ в 1974 году. И прозвище этого человека, имевшего более 50 профессий, не вписанных в "Трудовую книжку", тысячи правовых инициатив, не рассмотренных и неопубликованных парламентом и Гарантом.
Уникум (англ. uniqum, unique; фр. unique - уникальный)

Уникум ( — единственное, исключительное):
 Уникум — высший уровень интеллектуального или творческого функционирования личности. 
 «Уникум» — пассажирский теплоход индивидуального проекта, построенный в городе Чкаловск в 1938 году.
 «Уникум» — художественный фильм, снятый в 1983 году.
 «Уникум» — венгерский биттер.
 «Уникум» — детский телеканал.

Примечания